Imperator (Rome), een Romeinse titel
 Imperator (Rozenkruisers), een titel bij de Rozenkruisers
 Imperator (schimmel), een geslacht van schimmels in de familie Boletaceae
 Imperator (schip, 1913), een schip van de HAPAG
 Imperator, de naam waaronder de motorfietsen van het merk bedrijf MUFI verkocht werden
 Brand Imperator, biermerk